Nederland
 Hoge Raad der Nederlanden
 Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (van 1581 tot 1795) 

 België
 Hoge Raad voor de Justitie

 Adel
 Hoge Raad van Adel

Zie ook 
 Hooggerechtshof